Несколько утверждений носят фамилию Кёниг (все — различных учёных):
 Теорема Кёнига (механика)
 Теорема Кёнига (комбинаторика)
 Теорема Кёнига (теория множеств)